

Редоая () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Парава.

Редоая () — село у Синжерейському районі.